Kyle Burroughs (né le  à Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2010-2011 || Pats de Regina || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Pats de Regina || LHOu ||55 ||2 ||6 ||8 ||54 ||5 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
| 2012-2013 || Pats de Regina || LHOu ||70 ||5 ||28 ||33 ||91 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Pats de Regina || LHOu ||58 ||8 ||32 ||40 ||72 ||4 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
| 2013-2014 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||9 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Pats de Regina || LHOu ||36 ||5 ||17 ||22 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Tigers de Medicine Hat || LHOu ||30 ||2 ||15 ||17 ||38 ||10 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
| 2015-2016 || Mavericks du Missouri || ECHL ||18 ||1 ||6 ||7 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||31 ||2 ||8 ||10 ||30 ||2 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2016-2017 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||71 ||3 ||21 ||24 ||116 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||75 ||6 ||19 ||25 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||69 ||4 ||11 ||15 ||103 ||5 ||0 ||3 ||3 ||0
|-
| 2019-2020 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||58 ||2 ||6 ||8 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Eagles du Colorado || LAH ||11 ||1 ||3 ||4 ||12 ||2 ||0 ||0 ||0 ||9
|-
| 2020-2021 || Avalanche du Colorado || LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Canucks de Vancouver || LNH ||42 ||1 ||4 ||5 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-

| 47 || 1 || 5 || 6 || 44 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2012 || align="left"| Canada Pacifique || align="left"|Défi mondial -17 ans ||5 ||1 ||2 ||3 ||14 || align=left|

Trophées et distinctions

LHOu

Pats de Regina 
2012-2013 : récipiendaire du trophée Charles Johnston.
2013-2014 : récipiendaire du trophée Charles Johnston.

LAH

Sound Tigers de Bridgeport 
2016-2017 : joueur de l'année.
2017-2018 : joueur de l'année.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en juin 1995
Naissance à Vancouver
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Pats de Regina
Choix de repêchage des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Tigers de Medicine Hat
Joueur des Mavericks du Missouri
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Canucks de Vancouver